Ogólnopolski Festiwal Sztucznych Ogni w Ustce (OFSO) – festiwal odbywający się corocznie w Ustce od 2001 roku z przerwą w 2002. Przez pierwsze VIII edycji znany jako Ustecki Festiwal Sztucznych Ogni. Festiwal odbywa się zawsze w okolicach pierwszego weekendu lipca i trwa zazwyczaj 3–4 dni.

VIII edycja (3–5 lipca 2009 roku) 
W roku 2009 w festiwalu wzięło udział zaledwie 6 firm, co z planowaną ekspansją festiwalu do rangi ogólnopolskiej oraz do poprzednich czterodniowych edycji jest dużym uszczupleniem, tłumaczonym kryzysem finansowym na świecie.
Firmy VIII edycji festiwalu:
 Pokaz Pol-Expance
 Pokaz Nakaja Art
 Pokaz Grom-Zbig
 Pokaz Hestia Baltic
 Pokaz Click
 Pokaz FireShow

X edycja (1–2 lipca 2011 roku) 
Jubileuszowa edycja trwała tylko 2 dni. Odbyła się pod nazwą "X Ustecki Festiwal Sztucznych Ogni CH Jantar 2011". Wzięły w niej udział 4 firmy:
 Grom Zbig
 Click
 Goldregen
 Nakaja Art
Z powodu złych warunków pogodowych 1 lipca odbył się tylko jeden pokaz zamiast planowanych dwóch, natomiast 2 lipca – trzy.

Zobacz też 
 festiwale w Polsce

Linki zewnętrzne 

 Galeria zdjęć Usteckiego FSO 2009
 
 Recenzja FSO 2009 na portalu polskiefajerwerki.net

Festiwale w Polsce